San Frančesko ima više značenja:
 San Frančesko (Askoli Pičeno)
 San Frančesko (Avelino)
 San Frančesko (Benevento)
 San Frančesko (Komo)
 San Frančesko (Kozenca)
 San Frančesko (Firenca)
 San Frančesko (Mesina)
 San Frančesko (Milano)
 San Frančesko (Peruđa)
 San Frančesko (Pordenone)
 San Frančesko (Rim)
 San Frančesko (Terni)
 San Frančesko (Torino)
 San Frančesko (Trento)
 San Frančesko (Trevizo)
 San Frančesko (Verona)